Antonio Maglio (1912-1988) – medico e attivista italiano
 Antonio Maglio (1941-2007) – giornalista italiano